Белозерский район:
 Белозерский район — муниципальное образование в составе Вологодской области.
 Белозерский район — муниципальное образование в Курганской области.
 Белозерский район — район Чкаловской (Оренбургской) области, упразднён в 1963 году.
 Белозёрский район — административная единица Херсонской области Украины.